Cet article présente les faits marquants de l'année 1946 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
Coloredo, jeu de constructions multicolores Médaille d'or à la foire de Paris la même année.

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu